

События 
 II год постконсулата Лампадия и Ореста.
 Война Теодориха и Хлотаря с вестготами.
 Завоевание франками Хильдеберта и Хлотаря Северо-Западной Бургундии.
 532 (531) — Смерть Герменефреда Тюрингийского. Франки Теодорика с помощью Хлотаря присоединили Тюрингию. Хлотарь женился на Радегунде, принцессе тюрингийцев.
 «Вечный мир» Византии с Персией.
 11 января — Восстание «Ника» в Константинополе. Пожар в городе. 18 января — Толпа освистала Юстиниана и решила провозгласить императором Ипатия, племянника Анастасия I. К мятежу примкнуло множество сенаторов. Совет во дворце. Полководцы Велизарий и Мунд, командир герулов, атаковали ипподром. В результате страшной резни погибло около 30 000 человек. Восстание «Ника» подавлено императором Юстинианом I. 19 января — Казнь Ипатия и его брата Помпея. Конфисковано имущество всех сенаторов, принявших их сторону.
 532—537 — Строительство храма святой Софии в Константинополе.
 Гао Хуань взял Лоян и возвёл на престол Тоба Сю.
 532 — Император Вэй Тоба Лан.
 532—534 — Император Вэй Тоба Сю.

Скончались 

 17 октября — Бонифаций II (папа римский).
 5 декабря — Савва Освященный, христианский святой, автор Иерусалимского устава.
 Экклесий Равеннский, епископ города Равенна (Италия), основатель базилики Сан-Витале.

См. также